Нильс Гиффей (; родился 8 июня 1991 года в Берлине, Германия) — немецкий профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Является двукратным чемпионом NCAA (в 2011 и 2014 годах). Наравне с партнёрами по студенческой команде «Коннектикут Хаскис» Шабаззом Напьером и Тайлером Оландером является единственным игроком в истории первого дивизиона студенческого баскетбола в США, которому удавалось выигрывать чемпионат NCAA на первом и четвёртом (последнем) курсе обучения.

Профессиональная карьера 
В Летней лиге НБА 2014 года Гиффей сыграл 5 матчей за «Юту Джаз». 15 июля 2014 года немецкий клуб «Альба» объявил, что Гиффей подписал с ними контракт на 3 сезона.

Сборная Германии 
Гиффей в составе сборной Германии по баскетболу участвовал на чемпионатах Европы в 2013 и 2015 годах, а также принимал участие в квалификации к чемпионату Европы 2017 года.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Нильс Гиффей на сайте draftexpress.com
 Нильс Гиффей на сайте eurobasket.com
 Нильс Гиффей на сайте euroleague.net

Баскетболисты Германии
Игроки «Коннектикут Хаскис» (баскетбол)
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Мурсия»
Игроки БК «Бавария»
Игроки сборной Германии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года